La Represa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Represa, Veracruz, Zentla, 
 La Represa, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar